Привиле́гия ( — «особый закон», от privus — «отдельный; приватный» и lex (род. п. legis) — «закон») — права и льготы, полученные субъектом общественных отношений в безраздельное пользование (затруднённое или недоступное вовсе остальным членам общества), которое наделяет обладателя преимуществом.

Привилегиями юридически, традиционно или фактически обладают отдельные лица, группы, страты, сословия, классы, организации, а также их административно-территориальные образования.

Привилегия в узком смысле — исключительное право в ремёслах и промыслах или личное право, название патента, до некоторых пор использовавшееся в международном и российском (до 1917 года) лицензионном, авторском праве.

Привилегия в широком смысле — явление узаконенного общественного неравенства, которое не существует вне общественно признанной власти (политической либо идейной) как института узаконенного насилия, являясь её прямым порождением, принадлежностью и регалией.

Исторический очерк 
В древности основным содержанием вольностей, привилегий, по сути, являлись разного рода послабления государственного гнёта, «тягла», например, в части налогообложения (см. слобода) либо в части закрепощения (см. вольные люди в Русском государстве и в Российской империи). В средневековых государствах Европы и Средиземноморья привилегии получали как вассальные царства, земли, города и поселения (см. привилегии владениям Венеции и факториям Генуи в государствах крестоносцев за помощь в крестовых походах; фуэрос для городов и вассальных образований в Испании; Кульмское, Магдебургское, Любекское право немецких купеческих городов; областные привилеи в ВКЛ), так и отдельные сословия (Великая хартия вольностей в Англии; привилеи в ВКЛ; шляхетские привилегии на западнорусских, литовских и польских землях и вольности шляхты в Королевстве Польском и Речи Посполитой).

В Русском государстве (ещё со времён Древней Руси) права церквей, монастырей, различных корпораций, частных лиц на определённые льготы, привилегии и преференции закреплялись такими документами как жалованные грамоты. Оживлённая раздача жалованных грамот шла равнобежно с изменениями в политической обстановке в стране и отражала желание верховной власти либо поощрить участников каких-либо внутри- и внегосударственных событий, либо лояльно расположить элиту вновь присоединенных территорий.

Историк А. В. Пыжиков отмечает в своих исследованиях особый статус выходцев («выезжан») из ВКЛ в XVI веке (и даже ранее), позволяющий говорить о них как о неотъемлемой части правящего сословия средневекового Русского государства.

Стремление русского царя Ивана Грозного перераспределить чрезмерные привилегии знати в пользу служилого сословия лежит в основе такого яркого эпизода русской истории как Опричнина.

В более выгодном положении по сравнению с местным населением Русского государства стояли поселения западноевропейцев (самым известным из которых является Немецкая слобода в Москве) — насельники не платили торговых пошлин, могли «курить вина» и варить пиво.

В период XVII—XVIII вв. произошло значительное расширение территории российского государства (Малороссия, Белоруссия и Литва (Западные губернии), Прибалтика (Остзейские губернии), финские земли (Старая Финляндия и др.), что оказало существенное влияние на систему отечественного права.

Ввиду необходимости поддерживать политическую и социальную стабильность на этих территориях царская, а позднее и императорская власть вынуждена была сохранять в этих землях ранее действующие узаконения в том или ином объёме, признавать использование местных правовых обы­чаев для восполнения недостающих установлений в законах стра­ны и закреплять их в общегосударственных актах.

В присоединенных малороссийских и западных городах действовали I и II Литовские Статуты, нормы магдебургского права, привилеи польских и литовских королей, гетманские наказы.

Носители российской верховной власти традиционно в форме жалованных правовых актов декларировали свое намерение сохранять прежние и даровать новые права и привилегии населению присоединенных городов. Так, после выдачи 27 марта 1654 г. жалованной грамоты гетману Б. Хмельницкому и Запорожскому войску «на принятие их в российское подданство» и «с подтверждением прав и вольностей, дарованных им от королей польских и князей литовских» (№ 118), Алексеем Михайловичем была выдана 16 июля 1654 г. жалованная грамота городу Киеву в подтверждение «прежних прав его и вольностей» (№ 133).

После Петра I в правящем (привилегированном) сословии Российской империи стало заметным пополнение выходцами из завоёванной Прибалтики (где привилегированным сословием было немецкое дворянство), например, Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндии и Семигалии, был в 1740 г. регентом империи.

К концу XVIII века в России примеры сословных вольностей польско-литовского шляхетства и магдебургского права городов в западных губерниях империи способствовали появлению таких общеимперских узаконений как Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам (1785 год). Более чётко были обозначены права ещё двух сословий (наряду с дворянством) — мещан и купцов — стоявших в положении, более привилегированном, чем основное, крестьянское, население империи.

Примеры 
 Мигалки — принудительная остановка общественного движения при помощи полиции ради проезда привилегированных персон
 Привилегированные — лица, группы, сословия, высшие, или вообще, которым даны права, преимущества перед простым народом (людьми) в обществе, организации, государстве, мире
 Привилегия отбелки — привилегия на отбеливание ткани, выдававшаяся городам и частным лицам в средневековой Германии
 Дипломатический иммунитет
 Берг-привилегия
 Привилегированный пользователь

См. также 
 Непотизм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Становление системы привилегий в Советском государстве  // scepsis.ru
 Передача о привилегиях чиновничества (5 канал)

Теория государства и права
Понятия социальной философии